El Sifón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sifón, Delstaten Mexiko, Santo Tomás, 
 El Sifón, Sonora, 
 El Sifón, Puebla, Chignahuapan, 
 El Sifón, Michoacán de Ocampo, Gabriel Zamora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar